Libkov può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Libkov, comune del distretto di Chrudim, nella regione di Pardubice
Libkov, comune del distretto di Domažlice, nella regione di Plzeň